Stronia – miejscowość w województwie dolnośląskim
 Stronia – wzniesienie w Pieninach
 Stronia – szczyt w Beskidzie Wyspowym
 Stronia – potok, dopływ Chojnówki